Kamba (volk), een Bantoevolk in Afrika
 Kamba (taal), de taal van de Kamba
 Kamba (Duitsland), een voormalige plaats in Duitsland, nabij Oppenheim aan de andere Rijnoever